Іподром :

 Іподром — комплекс споруд для випробування рисистих і скакових коней та провдення кінно-спортивних змагань;
 Іподром (станція метро) — 51-а станція Київського метрополітену
 Іподром (платформа) — станція Московськой залізниці